Louis Phélypeaux ist der Name folgender Personen:

* Louis I. Phélypeaux de La Vrillière (1598–1681), französischer Staatsbeamter
 Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1643–1727), französischer Staatsbeamter, Jurist und Politiker
 Louis II. Phélypeaux de La Vrillière (1672–1725), französischer Staatsbeamter
 Louis Phélypeaux de Saint-Florentin (später Duc de La Vrillière; 1705–1777), französischer Staatsbeamter, Diplomat und Politiker